

Patronyme

Cecconi 

 Eugenio Cecconi (1834-1888), archevêque italien ;
 Eugenio Cecconi (1842-1903), peintre italien ;
 Lorenzo Cecconi (1863-1947), peintre italien ;
 Niccolò Cecconi (1835-1901), peintre italien.

Re Cecconi 
 Luciano Re Cecconi (1948-1977), footballeur international italien ;

Astronomie 
 (27900) Cecconi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.